Golda Meir ( Primeira-ministra de Israel)
Meir Dizengoff (primeiro prefeito de Tel Aviv)
Meir Kahane (deputado israelense)
Machon Meir (instituto israelense)
Meir Schweiger
Meir Shalev (escritor)
Eric Van Meir (futebolista belga)
Yisrael Meir Kagan ( talmudista do século XX)
Abraão Ben Meir de Balmis (figura do judaismo italiano, século XV)
Meir Nitzan (ex-prefeito de Rishon LeZion)
Desambiguação